Wassiljewskoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Irkutsk:
 Wassiljewskoje (Irkutsk)

 in der Oblast Iwanowo:
 Wassiljewskoje (Iwanowo), im Rajon Iwanowo
 Wassiljewskoje (Iwanowo, Priwolschsk), im Rajon Priwolschsk
 Wassiljewskoje (Iwanowo, Schuja), im Rajon Schuja

 in der Oblast Jaroslawl:
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Kurba), im Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Kurba
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Kusnetschicha), im Rajon Jaroslawl, Landgemeinde Kusnetschicha
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Nekrassowskoje, Bor), im Rajon Nekrassowskoje, Landgemeinde Bor
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Nekrassowskoje, Lewaschowo), im Rajon Nekrassowskoje, Landgemeinde Lewaschowo
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Perwomaiski), im Rajon Perwomaiski
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Poschechonje), im Rajon Poschechonje
 Wassiljewskoje (Jaroslawl, Rybinsk), im Rajon Rybinsk

 in der Oblast Kaliningrad:
 Wassiljewskoje (Kaliningrad) (bis 1946 Wesselshöfen, Kreis Königsberg Land/Samland, Ostpreußen)

 in der Oblast Kaluga:
 Wassiljewskoje (Kaluga, Dserschinski), im Rajon Dserschinski
 Wassiljewskoje (Kaluga, Medyn), im Rajon Medyn
 Wassiljewskoje (Kaluga, Mossalsk), im Rajon Mossalsk

 in der Oblast Kirow:
 Wassiljewskoje (Kirow)

 in der Oblast Kostroma:
 Wassiljewskoje (Kostroma, Bui), im Rajon Bui
 Wassiljewskoje (Kostroma, Galitsch, Dmitrijewskoje), im Rajon Galitsch, Landgemeinde Dmitrijewskoje
 Wassiljewskoje (Kostroma, Galitsch, Orechowo), im Rajon Galitsch, Landgemeinde Orechowo
 Wassiljewskoje (Kostroma, Manturowo), im Rajon Manturowo
 Wassiljewskoje (Kostroma, Scharja), im Rajon Scharja
 Wassiljewskoje (Kostroma, Tschuchloma), im Rajon Tschuchloma

 in der Republik Mari El:
 Wassiljewskoje (Mari El)

 in der Oblast Moskau:
 Wassiljewskoje (Moskau, Rusa, Krasnooktjabrski), im Rajon Rusa, Landgemeinde Krasnooktjabrski
 Wassiljewskoje (Moskau, Rusa, Wolkowo), im Rajon Rusa, Landgemeinde Wolkowo
 Wassiljewskoje (Moskau, Schachowskaja), im Rajon Schachowskaja
 Wassiljewskoje (Moskau, Schtscholkowo), im Rajon Schtscholkowo
 Wassiljewskoje (Moskau, Serebrjanyje Prudy), im Rajon Serebrjanyje Prudy
 Wassiljewskoje (Moskau, Sergijew Possad), im Rajon Sergijew Possad
 Wassiljewskoje (Moskau, Serpuchow), im Rajon Serpuchow
 Wassiljewskoje (Moskau, Stupino), im Rajon Stupino
 Wassiljewskoje (Moskau, Wolokolamsk, Iljino-Jaropolezki), im Rajon Wolokolamsk, Landgemeinde Iljino-Jaropolezki
 Wassiljewskoje (Moskau, Wolokolamsk, Schdanowo), im Rajon Wolokolamsk, Landgemeinde Schdanowo

 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Wassiljewskoje (Nischni Nowgorod, Gorodez), im Rajon Gorodez
 Wassiljewskoje (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), im Rajon Woskressenskoje

 in der Oblast Nowgorod:
 Wassiljewskoje (Nowgorod)

 in der Region Perm:
 Wassiljewskoje (Perm)

 in der Oblast Pskow:
 Wassiljewskoje (Pskow, Loknja), im Rajon Loknja
 Wassiljewskoje (Pskow, Puschkinskije Gory), im Rajon Puschkinskije Gory

 in der Oblast Smolensk:
 Wassiljewskoje (Smolensk, Gagarin), im Rajon Gagarin
 Wassiljewskoje (Smolensk, Safonowo), im Rajon Safonowo
 Wassiljewskoje (Smolensk, Tjomkino), im Rajon Tjomkino

 in der Oblast Tula:
 Wassiljewskoje (Tula, Plawsk), im Rajon Plawsk
 Wassiljewskoje (Tula, Tschern), im Rajon Tschern
 Wassiljewskoje (Tula, Wenjow), im Rajon Wenjow

 in der Oblast Twer:
 Wassiljewskoje (Twer, Kalinin), im Rajon Kalinin
 Wassiljewskoje (Twer, Kaschin), im Rajon Kaschin
 Wassiljewskoje (Twer, Selischarowo), im Rajon Selischarowo
 Wassiljewskoje (Twer, Stariza, Nowo-Jamskaja), im Rajon Stariza, Landgemeinde Nowo-Jamskaja
 Wassiljewskoje (Twer, Stariza), im Rajon Stariza, Landgemeinde Wassiljewskoje
 Wassiljewskoje (Twer, Subzow), im Rajon Subzow	

 in der Republik Udmurtien:
 Wassiljewskoje (Udmurtien)

 in der Oblast Wologda:
 Wassiljewskoje (Wologda, Babajewo), im Rajon Babajewo
 Wassiljewskoje (Wologda, Scheksna), im Rajon Scheksna
 Wassiljewskoje (Wologda, Sokol), im Rajon Sokol
 Wassiljewskoje (Wologda, Tscherepowez, Domosjorowo), im Rajon Tscherepowez, Landgemeinde Domosjorowo
 Wassiljewskoje (Wologda, Tscherepowez, Klimowskoje), im Rajon Tscherepowez, Landgemeinde Klimowskoje
 Wassiljewskoje (Wologda, Tscherepowez, Schtschetinskoje), im Rajon Tscherepowez, Landgemeinde Schtschetinskoje
 Wassiljewskoje (Wologda, Weliki Ustjug), im Rajon Weliki Ustjug
 Wassiljewskoje (Wologda), im Rajon Wologda